Фиагдон:

 Верхний Фиагдон — посёлок в Алагирском районе Северной Осетии
 Фиагдон — река в Северной Осетии
 Фиагдон — село в Ардонском районе Северной Осетии